Tscherjomuchowo () ist ein russischer Ortsname:
 Tscherjomuchowo (Kaliningrad) im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad (Groß Klitten, Kreis Friedland/Bartenstein, Ostpreußen)
 Tscherjomuchowo (Swerdlowsk) in der Oblast Swerdlowsk